Пацево  — топоним:

Беларусь 
 Пацево — деревня, Яськовщинский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область
 Пацево — хутор, Повятский сельсовет, Миорский район, Витебская область